— вид однодольных растений рода  семейства . Растение впервые описано ботаниками Райнхардом М. Фричем и Н. Фризеном в 2009 году, наряду с таксоном Allium oreotadzhikorum.

Распространение, описание 
Эндемик Таджикистана. Описан из Западного Памира.

Луковичный геофит. Цветки и само соцветие заметно схожи с оными у лука плевокорневищного (), однако от последнего A. vallivanchense отличается в частности по чешуе луковицы (сетчатая, а не полосообразная) и форме и размеру листьев.

Примечания 

Флора Средней Азии
Эндемики Таджикистана
Лук (растение)